Osoby o tym nazwisku:
 Michaił Kukuszkin – kazachski tenisista, olimpijczyk
 Siarhiej Kukuszkin – białoruski hokeista